Sojuz eller Soyuz, ryska för union eller förbund, är namnet på:

 Sojuzprogrammet –  Sovjetunionens och Rysslands bemannade rymdfarkoster med tredje generations rymdfarkoster 
 Sojuz (rymdfarkost) – en serie rymdfarkoster i det bemannade sovjetiska och ryska rymdprogrammen
 Sojuz (raket) – en rymdraket som tillverkas av TsSKB-Progress i Samara, Ryssland
 Ensemble de Lancement Soyouz - en raketramp vid Centre Spatial Guyanais i Franska Guyana
 Sojuzmultfilm – en rysk animationsstudio